Vacciniina cyparissus är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1803/18. Vacciniina cyparissus ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
cyparissus